

Фармінгдейл — місто, штат Мен
 Фармінгдейл — місто, штат Нью-Джерсі
 Фармінгдейл — селище, штат Нью-Йорк
 Фармінгдейл — переписна місцевість, штат Мен